White Plains (Carolina do Norte) — região censo-designada no condado de Surry, estado de Carolina do Norte
White Plains (Geórgia) — cidade  no condado de Greene, estado da Geórgia
White Plains (Kentucky) — cidade no condado de Greene, estado da Geórgia
White Plains (Nova Iorque) — sede do conselho do condado de Westchester, estado de Nova Iorque

Desambiguações de topônimos